The Last Ride, film américain réalisé par Duke Worne et sorti en 1931
 The Last Ride, film américain réalisé par D. Ross Lederman et sorti en 1944
 The Last Ride, téléfilm réalisé par Guy Norman Bee et diffusé en 2002
 The Last Ride, film américain réalisé par Harry Thomason et sorti en 2011. Ce film est consacré aux derniers jours de Hank Williams
 The Last Ride, film coréen réalisé par Nam Dae-joong et sorti en 2016